

Sport 
 St. John's Maple Leafs – ex squadra di hockey su ghiaccio canadese
 Toronto Maple Leafs – squadra di hockey su ghiaccio canadese